Jersey
Jersey, sziget
Jersey Bailiffség

 Amerikai Egyesült Államok
Jersey (Arkansas)
Jersey (Georgia)
Jersey (Ohio)
Jersey (Virginia)
Jersey City (New Jersey)
Jersey megye (Illinois)
Jersey Township (Jersey megye, Illinois)
Jersey Township (Licking megye, Ohio)
New Jersey, állam, néha csak egyszerűen Jersey